Spojené státy mohou být: 

 Spojené státy americké
 Spojené státy mexické – oficiální název Mexika

Historické oficiální názvy 
 Spojené státy brazilské – oficiální název Brazílie v letech 1889–1967
 Spojené státy venezuelské – oficiální název Venezuely v letech 1811–1812 a 1864–1953

Historické federativní státy 
 Republika spojených států Indonéských – státní útvar na území Indonésie v letech 1949–1950
 Spojené státy belgické – státní útvar na území Belgie v roce 1790
 Spojené státy Nové Granady – státní útvar na území Kolumbie v roce 1861
 Spojené státy kolumbijské – přímý nástupce předchozího, existující v letech 1861–1886

Fiktivní státy 
 Spojené státy evropské
 Spojené státy africké – země ze seriálu Star Trek (původní série)